Ciekawski George (Curious George) – seria książek dla dzieci autorstwa Margaret i H.A. Reyów z ilustracjami [[Alan Shallecka|Alan Shallecka] o Ciekawskim George’u
 Ciekawski George – pierwsza książka z serii
 Ciekawski George – postać fikcyjna
 Ciekawski George – amerykański film z 2006
 Ciekawski George – amerykański serial animowany z 1980
 Ciekawski George – amerykański serial animowany z 2006

Zobacz też 
 Ciekawski George 2
 Curious George – gra komputerowa